Gumla (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Gumla (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Gumla
 Gumla (Gomal), archeologische plaats in de Gomalvallei